Panama sau Panamá se poate referi la:

Geografie 
 Panama, țară în America Centrală
 Canalul Panama, canal care traversează istmul Panama
 Golful Panama, golf din Oceanul Pacific pe coasta sud-estică din Panama
 Istmul Panama, fâșie îngustă de pământ aflată între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific
 Provincia Panamá, provincie din Republica Panama

Orașe 
în Brazilia:
 Panamá, Goiás, comună în unitatea federativă braziliană Goiás

în Panama:
 Ciudad de Panamá, capitala și cel mai mare oras al Republicii Panama

în Statele Unite ale Americii:
 Panama, California
 Panama City, Florida
 Panama City Beach, Florida
 Panama, Illinois
 Panama, Iowa
 Panama, Nebraska
 Panama, Oklahoma

Alte 
 Panama (jazz), standard în muzica jazz
 Panama (pălărie), pălărie fabricată în Ecuador
 Panama (Prison Break), episod al serialului de televiziune Prison Break